Росситер () — английская фамилия. 

Известные носители
 Росситер, Джеймс (род. 1983) — британский автогонщик.
 Росситер, Джордан (род. 1997) — английский полузащитник.
 Росситер, Клинтон (1917—1970) — американский историк и политолог.
 Росситер, Стюарт (1923—1982) — британский филателист, историк почты, журналист.
 Росситер, Томас (1818—1871) — американский художник-портретист.
 Росситер, Ян (род. 1987) — ирландский лыжник.

См. также
 Росситто